Alexandra Vandernoot (née en 1965), actrice belge ;
André Vandernoot (1927-1991), chef d'orchestre belge, père d'Alexandra.

Voir aussi 
 Vandernotte